Como Almonacid se conocen a varias localidades y municipios de España:

Almonacid, despoblado de la provincia de Soria; en el término municipal de Nepas.
Algimia de Almonacid, municipio de la provincia de Castellón.
Almonacid de la Cuba, municipio de la provincia de Zaragoza.
Almonacid de la Sierra, municipio de la provincia de Zaragoza.
Almonacid del Marquesado, municipio de la provincia de Cuenca.
Almonacid de los Oteros, antiguo nombre de Valdesaz de los Oteros, localidad de la provincia de León.
Almonacid de Toledo, municipio de la provincia de Toledo.
Almonacid de Zorita, municipio de la provincia de Guadalajara.
Vall de Almonacid, municipio de la provincia de Castellón.

Gente 
Patricio Almonacid, ciclista chileno.
Sebastián de Almonacid, escultor español.
Vicente Almandos Almonacid (hijo), aviador argentino.